Кальодынгсоим — реки в ХМАО России:

 Кальодынгсоим (приток Амни)
 Кальодынгсоим (приток Помута)